Chammah ist der Familienname folgender Personen:

 Itai Chammah (* 1985), israelischer Schwimmer
 Lolita Chammah (* 1983), französische Schauspielerin
 Ronald Chammah (* 1951), französischer Filmproduzent